3179 Beruti
 Antonio Luis Beruti
 Juan Manuel Beruti

Pagine correlate 

 Berruti